Gilead  o Galaad , districte de Palestina a l'est del Jordà
 Gilead (Illinois), àrea no incorporada al comtat de Calhoun (Illinois, EUA)
 Gilead (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Gilead Sciences, empresa de biotecnologia estatunidenca que desenvolupa i comercialitza productes terapèutics
 Mount Gilead (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Mount Gilead (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Ramoth-Gilead, ciutat de l'antiga Palestina al territori de la tribu Gad